De Zwitserse voetbalbeker 2007/08 (Duits: Schweizer Cup 2007/08) werd gespeeld van 15 september 2007 tot en met 6 april 2008. Het was de 83ste editie van dit voetbalbekertoernooi, dat dit seizoen om sponsorredenen luisterde naar de naam Swisscom Cup. FC Basel won de beker voor de tweede maal oprij door in de finale AC Bellinzona met 4-1 te verslaan.

Deelnemende teams

Laatste 64

Laatste 32

Laatste 16

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Zie ook
Axpo Super League 2007/08
Challenge League 2007/08
Zwitsers voetbalelftal in 2007
Zwitsers voetbalelftal in 2008

2008
Bekervoetbal 2007/08